Північний кам'яний вік відноситься до кам'яного віку Скандинавії. Під час зледеніння Вейхселя (115, 000 - 11, 700 років тому) майже вся Скандинавія була похована під густим постійним крижаним покривом, і кам'яний вік досить пізно прийшов у цей регіон. Коли клімат повільно нагрівався в кінці льодовикового періоду, кочові мисливці з Центральної Європи епізодично відвідували цей регіон, але лише приблизно за 12 000 р. до н.е.

Пізній верхній палеоліт 

Коли крига відступала, північні олені випасали рівнинні тундрові рівнини Данії та південної Швеції. Це була епоха гамбурзької культури, племена, які полювали на величезній території 100 000  км²  і жили кочовиками в тіпі, після сезонних міграцій північних оленів через безплідну тундру. На цій землі рослинного покриву було мало, крім випадкових арктичних білих берез та горобини. Поволі з’явився тайговий ліс.

Близько 11 400 р. до н. е. Культура Бромме виникла в Південній Скандинавії. Це була більш швидка епоха потепління, що давала можливість для інших значних мисливських тварин, ніж повсюдні північні олені. Як колишні культури збору мисливців, культура Бромме все ще значною мірою залежала від північних оленів і жила кочовим життям, але їх табори значно урізноманітнилися, і вони були першими людьми, які поселили Південну Скандинавію (і район Південної Балтії) на постійній, але все ще кочоій, основі.

Місцеві зміни клімату близько 10500 р. до н. е. спричинили як культурні зміни, так і перше заселення північних частин Скандинавії. Спочатку тисячолітнє кліматичне перезавантаження замінило тайгу колишньою тундрою, і місцева культура повернулася до колишніх часів, орієнтуючись на полювання на північних оленів. Зараз ця культура називається культурою Аренсбурга. Близько 9500 р. до н. е. місцевий клімат знову нагрівся, коли з’явилася до бореальна ера, і це спонукало Аренсбург заселити зароджену тундру північної Скандинавії. Протягом наступних двох тисяч років в Скандинавському регіоні панувала кліматична фаза, відома як Бореал.

Мезоліт 
У 7 тисячолітті до нашої ери клімат у Скандинавії нагрівався, коли він переходив від колишнього бореального віку до атлантичного періоду. Північний олень та його мисливці вже мігрували та заселяли землі північної Скандинавії, і створили ліси. Культура під назвою маглемосова культура жила в районах Данії та південної Швеції. На півночі, в Норвегії та вздовж узбережжя західної Швеції, культура Фосна—Генсбака жила здебільшого в мінливих сезонних таборах уздовж берегів і недалеко від процвітаючих лісів. Використовуючи вогонь, човни та кам'яні знаряддя, ці племінні культури кам'яного віку зуміли вижити на півночі Європи. Північні мисливці-збирачі слідували за стадами та бігами лосося, рухаючись на південь протягом зими, знову рухаючись на північ протягом літа. Ці ранні народи слідували культурним традиціям, подібним до традицій, що практикувались в інших регіонах на крайній півночі — районах, включаючи сучасну Фінляндію, Росію та через Берингову протоку в найпівнічнішу смугу Північної Америки (що включає частини сучасної Аляски та Канади).

Протягом 6-го тисячоліття до н. е. клімат Скандинавії, як правило, був теплішим і вологішим, ніж сьогодні, а південні регіони були вкриті пишними помірними широколистяними та змішаними лісами. Великі тварини, такі як аврохи, зубри, лось та благородний олень, вільно кочували лісами і були дичиною для племен, яку сьогодні називають конґомською культурою. Як і їх попередники, племена конгемозів також полювали на морських тварин, таких як тюлені, і ловили рибу на багатих мілководдях. На північ від народу конгемозів жили інші мисливці-збирачі в більшості південної Норвегії та Швеції, яких зараз називають культурами Ньоствет і Ліхульт, нащадками культур Фосна та Генсбака. До кінця 6-го тисячоліття до н. е., коли рівень моря поступово піднімався, ці північні племінні культури продовжували свій спосіб життя, тоді як конгемозька культура була замінена культурою Ертебелле, пристосовуючись до кліматичних змін, що зачіпали їхні південні регіони нижче.

Генетичний аналіз людських останків показав, що мисливці-збирачі, що мешкають на півдні та півночі Скандинавії, утворили дві генетично різні групи, які прибули до Скандинавії щонайменше на двох окремих хвилях міграції. На півдні та південному сході західні мисливці-збирачі прибули з сучасної Німеччини та рушили на північ. На півночі та заході східні мисливці-збирачі, пов'язані з вихідцями з Верхнього Поволжя на території сучасної Росії, оселились і рушили на південь. Ці люди змішалися в Скандинавії і створили унікальну групу скандинавських мисливців-збирачів.

Неоліт 

Протягом 5-го тисячоліття до н .е. люди Ертебелле вивчали кераміку у сусідніх племен на півдні, які почали обробляти землю та утримувати тварин. Незабаром вони теж почали обробляти землю і, приблизно за 4000 р. до н.е., вони стали частиною мегалітичної культури лійчастих склянок. Протягом 4 тисячоліття до н. е. Ці племена лійчастого посуду розширились до Швеції аж до Уппланду. Племена Ньовєтт і Ліхульт вивчили нові технології у фермерів, що прогресували, але не землеробства, і стали культурою ямочної кераміки наприкінці 4-го тисячоліття до н . е. Ці племена ямочного посуду зупинили просування фермерів і відтіснили їх на південь у південно-західну Швецію, але деякі кажуть, що фермерів не вбивали і не проганяли, а що вони добровільно приєдналися до культури ямочного посуду та стали їх частиною. Здається, щонайменше одне поселення є змішаним - пале Альвастра.

Невідомо, якою мовою розмовляли ці ранні скандинави, але наприкінці 3-го тисячоліття до н. е. вони були захоплені новими племенами, які, на думку багатьох вчених, розмовляли протоіндоєвропейською (або точніше, «догерманською індоєвропейською «діалект»), культура шнурового посуду (відома як культура бойової сокири в Скандинавії ). Генетична історія Європи пов'язує людей, що несуть мову, з культурою Ямною, що походить із сучасної України, використовуючи гаплогрупу R1a як важливий генетичний маркер.  Ці нові люди просунулися аж до Аппланду та Осло-фіорду, і вони, мабуть, забезпечили мову, яка була родоначальником сучасних скандинавських мов. Ці нові племена мали бойову сокиру як символ статусу і були скотарями, і разом з ними більша частина південної Скандинавії увійшла в неоліт. Зрештою, бронзовий вік відкриє час культурного прогресу в Скандинавії.

Примітки

Бібліографія 
 Т. Дуглас Прайс (4 квітня 2015 р.): «Стародавня Скандинавія: археологічна історія від перших людей до вікінгів», Оксфордський університетський прес
 Марек Звелебіль (2009): «Мисливці в перехідному періоді: мезолітичні товариства помірної Євразії та їх перехід до фермерського господарства», Кембриджський університетський прес

Посилання 
Європа кам'яної доби
Археологічні культури Північної Європи
Археологічні культури Східної Європи
Германські археологічні культури